Lento je lahko:
 Lento, Haute-Corse
 Lento (glasba)

Glej tudi 
 Lent